На данной странице перечислены самые кассовые супергеройские фильмы за всю историю без учёта инфляции, а также самые большие кассовые сборы супергеройских фильмов в первый уик-энд.

Самые кассовые супергеройские фильмы в мире 

В этом разделе представлен список ста самых кассовых (собравших более сотни миллионов долларов в мировом прокате) супергеройских фильмов за всю историю без учёта инфляции. Шесть самых кассовых супергеройских фильмов и восемь из десяти самых кассовых супергеройских фильмов были сняты Marvel Studios в рамках Кинематографической вселенной Marvel. «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» - единственные два супергеройских фильма, сборы которых превысили 2 миллиарда долларов по всему миру, а «Мстители: Финал» были самым кассовым фильмом в истории. Большинство фильмов в этом списке принадлежат либо Marvel, либо DC Comics.

 Цвет фона  обозначает фильмы, находящиеся в прокате. Жирным выделены сборы, ставшие в своё время рекордными.

Хронология самого кассового супергеройского фильма

Самые кассовые супергеройские фильмы в первый уик-энд мирового кинопроката 

Ниже представлен список 50 фильмов в жанре супергеройского кино, собравших в первый уик-энд кинопроката в мире не менее 150 миллионов долларов.

Хронология самого кассового супергеройского фильма в первый уик-энд

Самые кассовые супергеройские кинофраншизы и серии фильмов

Самые кассовые супергеройские фильмы по годам

См. также 
 
 Список кассовых рекордов фильма «Мстители: Война бесконечности»

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Списки самых кассовых фильмов
Фильмы о супергероях